Энергетикский поссовет — сельское поселение в Новоорском районе Оренбургской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Энергетик.

История 
9 марта 2005 года в соответствии с законом Оренбургской области № 1905/313-III-ОЗ образовано сельское поселение Энергетикский поссовет, установлены границы муниципального образования.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района

Муниципальные образования Новоорского района
Сельские поселения Оренбургской области